Neuweide ist eine deutsche Ortsbezeichnung:
 Neuweide (bis 1938: Niepaschütz), Gemeinde Laband, Kreis Gleiwitz, Schlesien, seit 1945: Niepaszyce, Ortsteil des Stadtteils Łabędy von Gliwice, Powiat Gliwicki, Woiwodschaft Schlesien, Polen
 Neuweide (bis 1928: Neu Wingeruppen), Kreis Pillkallen/Schloßberg, Ostpreußen, seit 1946: Djatlowo (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Krasnosnamensk, Oblast Kaliningrad, Russland